ISAE peut faire référence à :
 l'Institut supérieur des sciences appliquées et économiques (ou ISSAE), au Liban ;
 l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, grande école d'ingénieurs française ;
 l’, (Internacia Scienca Asocio Esperanta en espéranto).